Bungert steht für:

 eine traditionelle Form des Obstbaus, siehe Streuobstwiese

Bungert ist der Familienname folgender Personen:
 August Bungert (1845–1915), deutscher Komponist
 Gerhard Bungert (* 1948), deutscher Journalist und Autor
 Hans Bungert (1930–2000), deutscher Amerikanist
 Heike Bungert (* 1967), deutsche Historikerin
 Karl Bungert (1928–1979), deutscher Maler
 Klaus Bungert (1926–2006), deutscher Politiker (SPD)
 Klauspeter Bungert (* 1954), deutscher Schriftsteller, Dramatiker, Pianist und Organist 
 Niko Bungert (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Bungert (* 1939), deutscher Tennisspieler

Siehe auch:
 Bunger